Makler papierów wartościowych
 makler giełd towarowych
 makler morski